Дедки может означать:

Биология 
 Дедки — семейство стрекоз.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Дедки — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Дедки — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

См. также 
 Дед